Název Annín má více sídel:
 Annín (Dlouhá Ves), část obce Dlouhá Ves v okrese Klatovy
 Annín (Tovačov) (Tovačov II-Annín), část města Tovačov v okrese Přerov
 Annín, zaniklá osada obce Kobylá nad Vidnavkou v okrese Jeseník
Další významy:
 Autocamping Annín
 Sklárna Annín